Alexander Bruce (zm. 1333) – irlandzki arystokrata, hrabia Carrick 
 Alexander Bruce (1629–1681) – szkocki arystokrata i polityk, hrabia Kincardine
 Alexander Bruce (1849–1921) – brytyjski polityk, minister, 6. lord Balfour of Burleigh
 Alexander Bruce (ur. 1952) – szkocki piłkarz
 Alexander Bruce (ur. 1984) – północnoirlandzki piłkarz

Zobacz też 
 Alexander Bruce Boswell